Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2009 (Кубок России по кёрлингу в дисциплине микст 2009) проводился с 4 по 6 сентября 2009 года в городе Дмитров (Московская область) на арене „Центр фигурного катания и кёрлинга МУ СК «Дмитров»“. Турнир проводился во второй раз.

В турнире приняло участие 16 команд.

Обладателями Кубка стала команда «Сборная Ленинградской области-1» (Санкт-Петербург, скип Алексей Целоусов), победившая в финале команду «ШВСМ ЗВС» (Санкт-Петербург, скип Валентин Деменков). Третье место заняла команда «ЭШВСМ „Москвич“-1» (Москва, скип Роман Кутузов).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 4 группы (A, B, C, D) по 4 команды, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. При одинаковом количестве побед (набранных очков) команды ранжируются следующим образом: основным показателем для выхода команды из подгруппы является количество побед; в случае равенства количества побед у двух команд их ранжирование осуществляется по результату личной встречи между ними, у трех команд — по сумме тестовых бросков в дом (, в сантиметрах, команда с меньшей суммой занимает более высокое место).

Затем 8 команд, занявших в группах 1-е и 2-е места, выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

В итоговой классификации команды, в плей-офф проигравшие в четвертьфиналах, ранжируются по DSC на 5—8 места; команды, не вышедшие в плей-офф — по месту, занятому в группе, и между командами, занявшими одинаковые места в группах — по DSC.

Составы команд

Групповой этап 

 Группа А

 Группа B

При одинаковом количестве побед у трёх команд по результатам постановочных бросков (DSC) в плей-офф вышли команды "Сборная Санкт-Петербурга-2" и "ЭШВСМ «Москвич»-1".

 Группа C

 Группа D

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2009
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2009
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2009
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2009

2009
Спортивные соревнования в Дмитрове
Спорт в России в 2009 году
Сентябрь 2009 года